Ocotepeque (departement), een departement van Honduras;
 Ocotepeque (gemeente), de hoofdplaats van dat departement.